La saison 2003-2004 est la onzième saison des championnats de hockey sur glace de République tchèque : l’, la première division, la , second échelon, la , troisième division et des autres divisions inférieures.

Saison régulière

Statistiques individuelles 
Meilleur buteur : Jaroslav Balaštík (HC Hamé Zlín), 29 buts.
Meilleur passeur : Josef Beránek (HC Slavia Prague), 47 assistances.
Meilleur pointeur : Josef Beránek (HC Slavia Prague): 64 points, 16 buts et 47 assistances.
Meilleur gardien : Igor Murín (HC Hamé Zlín).

Séries éliminatoires

Effectif vainqueur du HC Zlín

Barrage de relégation 

České Budějovice est relégué en 1. liga lors que le HC Dukla Jihlava accède à l'Extraliga.

Références 

Saison du championnat de Tchéquie de hockey sur glace
Hockey sur glace en 2003
Hockey sur glace en 2004
République tchèque